Maurice « Bosco » Boscorelli est un personnage de fiction de la série New York 911, incarné par Jason Wiles.

Biographie 

Bosco, de son nom complet Maurice Lewis Boscorelli, est un officier de police du  à New York. Il a un frère, Mike (dealer, tué par un parrain de la drogue). Sa mère se fait battre par les hommes qu'elle rencontre (épisode 2-12 Des bleus au cœur). Il n’a plus de contact avec son père sauf à de rares occasions.  

Bosco est un flic impulsif (il a fait se déshabiller deux personnes qui voulaient lui voler son argent. Yokas l'a aidé et lui a suggéré de faire une thérapie) et casse-cou, franc, direct et intègre. Il a beaucoup de préjugés qui lui vaudront de nombreux problèmes judiciaires.  Il fait principalement équipe avec Faith Yokas (interprétée par Molly Price), qui l'a connu à l'Académie de Police où ils se sont entre-aidés pour les examens.

Il a eu des rapports avec la fille de son supérieur dans la voiture de service. Il est sorti avec une accro du sexe, Nicole, avec laquelle il pensait pouvoir faire sa vie mais il ne supporte pas qu’elle ait eu de nombreux partenaires et a rompu avec elle. 

Dans En chute libre (3-16), un psychologue lui fait prendre conscience qu'il souffre du syndrome post-traumatique du 11 septembre. Bosco confie ce qu'il a fait ce jour-là à Faith.

Alors que Yokas s'occupe qui a eu une crise cardiaque, Bosco travaille à la brigade criminelle avec le Sergent Maritza Cruz (incarnée par Tia Texada), qui emploie des méthodes musclées pour coincer des criminels. Il a une relation avec cette dernière et se sent amoureux pour la première fois (Faith lui déclare que c'est la première fois qu'elle le voit aussi raide dingue d'une fille 4-16) il le cache à Faith qui finit par l’apprendre.
La relation entre les deux coéquipiers se dégrade et ils décident de ne plus faire équipe ensemble dans Mensonges (4-19).

Durant la saison 5, Bosco fait équipe avec Sasha Monroe (incarnée par Nia Long). Il a quelques petits problèmes avec sa mère qui tient un bar et Allie Nardo, de la mafia, qui possède des machines à sous. 
Dans Affaires de famille (5-16 et 5-17), Bosco a des problèmes avec sa famille et particulièrement avec son petit frère Michael soupçonné de trafic de drogue alors qu'il est censé être clean.

Dans l'avant-dernier épisode de la saison 5, « Bosco » apprend que son frère Mike a été assassiné et découpé en morceaux par Donald Mann (incarné par Gene Simmons). Lors de la veillée funéraire de son frère, une voiture contenant des explosifs écourte la cérémonie et Rose, sa mère, a son bras droit coincé par la roue de la voiture et la gorge enflée. La vie de cette dernière est sauvée par le secouriste Grace Foster (incarnée par Cara Buono), qui lui fait une trachéotomie sans avis médical, mais qui permet à la mère du policier de survivre.

Dans l'épisode Les nouveaux monstres (6-01),  Bosco se fait tirer dessus à plusieurs reprises à l'hôpital après un incident lors de la cérémonie funéraire de son frère. Il reçoit quatre balles qui le blessent très grièvement dont une le touche au visage. Son état est sérieux : il n'est pas sur qu'il recouvre un jour la vue et il est improbable qu'il retourne un jour sur le terrain.

Mais Bosco se réveille, son état est bon, il peut sortir de l'hôpital. Il reprend l'entraînement pour reprendre du service, mais a des problèmes pour tirer, la profondeur de son champ de vision, surtout pour l'œil droit, est réduite. Il demande à Faith de tirer à sa place mais elle refuse. Bosco retourne quand même en patrouille avec Sasha, dont on a appris qu'elle était des Affaires Internes. Il lui tire accidentellement dessus, ce qui causera la perte du bébé que la jeune femme portait (Dans la ligne de tir 6-18), et la suspicion de Faith.

Bosco sauve la vie de Emily, la fille de Faith, (épisode 6-21 : Fin de service) en tuant un jeune qui se prenait pour un vampire. Bosco fait comprendre à Yokas qu'il n'a pas triché pour se requalifier, il s'est beaucoup entraîné pour compenser sa baisse de vision, (Fin de service 6-21).

Dans le dernier épisode Adieu Camelot (6-22), Bosco part dans un district où ça bouge beaucoup. Il continue de poursuivre les voyous à pied et avec sa voiture de patrouille.

Notes et références 

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais
Policier de fiction

en:List of Third Watch characters#Maurice 'Bosco' Boscorelli